Бучач:

Населені пункти

Бучач — місто в Україні, центр Бучацького району Тернопільської області. В минулому — центр Бучацького повіту ЗУНР.

Бучач, Альберта

Інше 
 Бучач — вантажно-пасажирська залізнична станція Тернопільської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці, розташована у місті Бучач Тернопільської області.
 Бучач — краєзнавчий путівник про галицько-подільське місто Бучач.
 Бучач  — торгова марка коньяків.